Lasarus kan avse:

 Lasarus – namnet på två gestalter i evangelierna, se Lasaros
 Lazarus (programspråk) – ett programmeringsverktyg för att underlätta GUI-programmering med Pascal
 Lazarus (kriminalroman) –  en kriminalroman av Lars Kepler som utkom 2018
 Lazarus A.D. – ett thrash metal-band från Kenosha, Wisconsin, USA